Biscoito - uma iguaria de culinária
Biscoito (geologia) - nome dado nos Açores aos terrenos de brecha vulcânica e os campos de lava recente

Localidades

Biscoitos, freguesia do concelho da Praia da Vitória, Terceira, Açores
Biscoitos (Calheta)
Biscoito (Ribeirinha)

No cinema
Homem-Biscoito, ou simplesmente "Biscoito", personagem da série de filmes Shrek.

Na televisão
Biscoito (Brasil) - personagem do humorístico "Chico Anysio Show", esposa de Tavares, interpretada por Zezé Macedo.

Desambiguação